

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 50, w tym 16 podstawowych
 Zacisze – część miasta Biłgoraj
 Zacisze – część miasta Bydgoszcz
 Zacisze – część miasta Częstochowa
 Zacisze – część miasta Miłomłyn
 Zacisze – część miasta Przecław
 Zacisze – część miasta Sulejów
 Zacisze – część miasta Warszawa, w dzielnicy Targówek
 Zacisze – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Śródmieście

Miejscowości na Białorusi 

 Zacisze – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
 Zacisze – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
 Zacisze – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Zacisze – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.
 Zacisze – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.

Inne 
 Zacisze – potoczna nazwa części miasta Świnoujście, zwanej Osiecze
 Zacisze – była osada leśna
 Zacisze – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim
 Zacisze – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w Gnieźnie
 Zacisze – zlikwidowany przystanek  koszalińskiej kolei wąskotorowej w Rosnowie, w województwie zachodniopomorskim
 Zacisze – budowana stacja linii M2 metra w Warszawie

Zobacz też 
 Nowe Zacisze
 Stare Zacisze